Erskine Childers ist der Name folgender Personen:

* Erskine Hamilton Childers (1905–1974), irischer Politiker

Siehe auch:
 Robert Erskine Childers (1870–1922), irischer Autor und Unabhängigkeitskämpfer